IFL est un sigle pouvant signifier :
 I'm Feeling Lucky (en français, J'ai de la chance), une fonctionnalité du moteur de recherche Google ;
 Imperial Fascist League ;
 Israeli Football League (en français, Championnat d'Israël de football américain), une ligue de football américain en Israël ;
 , une ligue de football américaine en salle ;
 Intense Football League, une ligue de football américaine en salle ;
 , un processeur mainframe conçu par IBM pour le système d'exploitation Linux ;
  ;
  ;
 Inter-Facility Link Cable, le câblage reliant une antenne parabolique et une tête de réception au démodulateur ;
 , une ligue de combat libre ;
 In Fake Life, en argot Internet, par opposition à In Real Life ;
 Intact forest landscape, un paysage « naturel », à la fois non artificiellement morcelé et non dégradé.